Il doppio del torneo di tennis Maia Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Cibulec e Leoš Friedl che hanno battuto in finale Petr Pála e Pavel Vízner 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (finale)

 Francisco Montana /  Marcos Ondruska (semifinali)
 Neil Broad /  Neville Godwin (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Maia Challenger 2000